Nikola Milojević (schilder), Servisch schilder
 Nikola Milojević (voetballer), Servisch voetballer
 Nikola Milojević (tennisser), Servisch tennisser